George Eastman – imprenditore statunitense, pioniere della fotografia
George Eastman – (1900-1930) direttore della fotografia
George Eastman – (1942) attore italiano
George Eastman House – museo dedicato all'imprenditore